Епархия Лафайетта () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лафейетт, штат Луизиана, США. Епархия Лафайетта входит в митрополию Нового Орлеана. Кафедральным собором епархии Лафайетта является собор святого Иоанна Евангелиста.

История 
11 января 1918 года Римский папа Бенедикт XV издал буллабуллу A multis iam annis, которой учредил епархию Лафайетта в Луизиане, выделив её из архиепархии Нового Орлеана. 

29 января 1980 года епархия Лафайетта передала часть своей территории новой епархии Лейк-Чарльза.

Ординарии епархии 
 епископ Jules Benjamin Jeanmard (18.07.1918 — 13.03.1956);
 епископ Maurice Schexnayder (13.03.1956 — 7.11.1972);
 епископ Gerard Louis Frey (7.11.1972 — 13.05.1989);
 епископ Harry Joseph Flynn (15.05.1989 — 24.02.1994) — назначен архиепископом Сент-Пола и Миннеаполиса;
 епископ Edward Joseph O’Donnell (8.11.1994 — 8.11.2002);
 епископ Charles Michael Jarrell (8.11.2002 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла A multis iam annis, AAS 13 (1921), стр. 461

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Луизиане